Kobiety w trzeciej konkurencji na tych mistrzostwach rywalizowały o mistrzostwo świata 25 stycznia 2013 w Stoneham. Mistrzostwa Świata z 2011 roku nie obroniła Rosjanka Alona Zawarzina, która uplasowała się na piątym miejscu. Nową mistrzynią świata została reprezentantka Niemiec Isabella Laböck, srebro wywalczyła Austriaczka Julia Dujmovits. Natomiast brązowy medal powędrował również do Niemki Amelii Kober

Wyniki

Kwalifikacje

1/8 finału

Ćwierćfinał

Półfinał

Finał

Bibliografia 
 Wyniki fazy finałowej
 Wyniki kwalifikacji

Mistrzostwa świata w snowboardzie 2013